Krivina peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Кривина) :
Krivina, village bulgare de l'obchtina de Tsenovo, situé dans l'oblast de Roussé;
Krivina, village bulgare de la Stolitchna obchtina, situé dans l'oblast de Sofia-Grad.